Tomáš Marcinko (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils de Miroslav Marcinko.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie en sélections jeunes. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi en Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || HC Košice || Extraliga slo. ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Košice || Extraliga slo. ||18 ||2 ||0 ||2 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || HKm Humenne || 1. liga slo. || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 || 4 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2006-2007 || Colts de Barrie || LHO ||56 ||19 ||21 ||40 ||56 ||8 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2007-2008 || Colts de Barrie || LHO ||48 ||19 ||26 ||45 ||54 ||9 ||4 ||3 ||7 ||14
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||58 ||4 ||7 ||11 ||30 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 54|| 4|| 2|| 6|| 27|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 66|| 4|| 7|| 11|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 65|| 8|| 13|| 21|| 78|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Košice || Extraliga slo. || 38|| 11|| 20|| 31|| 48|| 17|| 2|| 3|| 5|| 60
|-
|2013-2014 || HC Košice || Extraliga slo. || 44 || 10 || 18 || 28 || 58 || 8 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
|2014-2015 || HC Pardubice || Extraliga tch. || 45 || 4 || 9 || 13 || 104 || 9 || 3 || 3 || 6 || 16
|-
|2015-2016 || HC Pardubice || Extraliga tch. || 51 || 6 || 21 || 27 || 76 || 6 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 60 || 5 || 13 || 18 || 88 || 5 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
|2017-2018 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||48 ||14 ||22 ||36 ||80 ||17 ||5 ||1 ||6 ||22 
|-
|2018-2019 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||51 ||10 ||16 ||26 ||87 ||15 ||2 ||3 ||5 ||14 
|-
|2019-2020 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||46 ||13 ||19 ||32 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. ||48 ||12 ||12 ||24 ||70 || 16 || 2 || 0 || 2 || 8 
|-
|2021-2022 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch.  ||  || 
|-

Au niveau international

Trophées et distinstions

Extraliga tch. 

 Il remporte le Championnat avec le HC Oceláři Třinec en 2018-2019.

Extraliga slo. 

 Il remporte le Championnat avec le HC Košice en 2013-2014.

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance à Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du HC Košice
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du MODO hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HC Oceláři Třinec